Donjeux puede referirse a: 

 Donjeux, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Donjeux, comuna francesa situada en Mosela.